Sirab kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sirab (ort), Nachitjevan, Babek Rayon, 
 Sirab (vattendrag), Nachitjevan, Babek Rayon, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar